Pozonia är ett släkte av spindlar. Pozonia ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Pozonia